vakuf, u islamu, označava dobro koje neka osoba (vakif) svojevoljno izdvoji iz svoje imovine, predajući je Alahu, dok prihodi ili svrha vakufa služe ljudima.

Naselja u BiH:
 Vakuf kod Bosanskog Dubočca
 Vakuf (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanskoj Gradišci
 Vakuf (Foča, BiH), naselje u općini Foči
 Vakuf (Lopare, BiH), naselje u općini Loparama
 Vakuf kod Seferovaca i Mrčevaca, Banja Luka
 Vakuf (Travnik, BiH), bivše samostalno naselje u općini Travniku
 Dikanj Vakuf, zaselak u općini Foči
 Donji Vakuf
 Uskoplje (boš. Gornji Vakuf)
 Skender Vakuf (srp. Kneževo)
 Skucani Vakuf, Sanski Most
 Kulen Vakuf
 Mrkonjić Grad poznat i kao Varcar Vakuf
 Srpski Vakuf, preimenovan u Vakuf

Naselja u Makedoniji:
 Vakuf (Kratovo, Makedonija)
 Vakuf kod Radiovca
 Vakuf kod Serdareva
 Vakuf kod Šopskog Rudara, na Krivoj reci
 Vakuf kod Tetova
 Vakuf kod Tumčevišta
 Vakuf Maala, kod Šopskog Rudara, na Krivoj reci
 Vak'v kod Studene Bare, na rijeci Pčinji

Naselja u Srbiji:
 Vakuf kod Preševa
 Vakuf kod Prijepolja

Naselja u Ukrajini:
 Temeš Vakuf, kod Černogov i Sakija
 zaselak Radužnje (rus. Radužnoje, staro ime Kyr-Bajlar-Vakuf) na Krimu

Toponimi u Ukrajini:
 izvor Vakuf-Lar-Kišme, sjeverno od Jalte